Plurale di Trombino
 Christian Trombini – calciatore italiano
 Gianfranco Trombini – calciatore italiano
 Maurizio Trombini – attore e doppiatore italiano
 Norina Trombini – partigiana italiana